Barford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Barford, Warwickshire, ort i England, 
 Barford, Norfolk, ort i England, 
 Barford, Hampshire, ort i Hampshire, England,  
 Barford St. John, ort i Oxfordshire, England,  
 Barford St. Martin, ort i Wiltshire, England,  
 Barford St. Michael, ort i Oxfordshire, England,